Walter Kennedy – dirigente sportivo statunitense, presidente e commissario della NBA
 Walter Kennedy – pirata irlandese vissuto nel XVIII secolo
 Walter Kennedy – poeta scozzese del XV secolo